Care (von englisch care „Betreuung, Pflege, Sorge, Fürsorge“) steht für:
 CARE International, internationale Hilfsorganisation

Care ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Care (* 1987), einen englischen Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Care-Arbeit
 Care-Ethik

 Kare (Begriffsklärung)